Ruspoli steht für:
 Ruspoli (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht

Ruspoli ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo Ruspoli (1697–1741), italienischer Kardinal
 Esmeralda Ruspoli (1928–1988), italienische Schauspielerin
 Lorenzo Ruspoli (1755–1834), italienischer Schriftsteller
 Mario Ruspoli (1925–1986), italienischer Regisseur

Siehe auch:
 Palazzo Ruspoli, Palast in Rom